La Vall (Campmany), entitat de població del municipi de Campmany (Alt Empordà)
 La Vall (Castellterçol), masia al municipi de Castellterçol (Moianès)
 La Vall (Llers), entitat de població del municipi de Llers (Alt Empordà)
 La Vall (Montblanc), paratge del municipi de Montblanc (Conca de Barberà)
 La Vall (Olèrdola), indret del municipi d'Olèrdola (Alt Penedès)
 La Vall (Riner), masia al municipi de Riner (Solsonès)
 La Vall (Sant Miquel Sesperxes), masia al municipi de Sant Martí de Centelles (Osona) 
 La Vall (Verges), veïnat al municipi de Verges (Baix Empordà)
 La Vall (sèrie de televisió)